Hunter Reese e Sem Verbeek erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non difendere il titolo in questa edizione.

In finale Jesper de Jong e Tim van Rijthoven hanno sconfitto Julian Lenz e Roberto Quiroz con il punteggio di 6-1, 7-6(3).

Teste di serie 

  Evan King /  Gonçalo Oliveira (quarti di finale)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (primo turno)

  Dustin Brown /  Tristan-Samuel Weissborn (quarti di finale) 
  Karol Drzewiecki /  Sergio Martos Gornés (primo turno)

Wildcard 

  Pedro Araújo /  Fábio Coelho (quarto di finale)
  Nuno Borges /  Francisco Cabral (semifinale)

<ol start="3">
  Gonçalo Falcão /  Luís Faria (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oeiras Open Challenger IV 2021